Regionalliga 1978/79 bezeichnet:

 Eishockey-Regionalliga 1978/79
 Handball-Regionalliga West 1978/79
 Handball-Regionalliga Süd 1978/79